Гран-при Бразилии 2001 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме Интерлагос, в Сан-Паулу, Бразилия. Соревнования состоялись 1 апреля 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ральф Шумахер 1:15,692
 Первый подиум в карьере Ника Хайдфельда
 На 38-ом круге гонки Йос Ферстапен отставая на круг выбил лидировавшего на тот момент Хуана Пабло Монтойю.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии